Il toponimo Mosquera può riferirsi a diverse località:

Mosquera, comune del dipartimento di Cundinamarca, Colombia
Mosquera, comune del dipartimento di Nariño, Colombia
Mosquera, villaggio della parrocchia di Encamp, Andorra